Акосомбо (плотина) - плотина, образующая водохранилище на реке Вольта
 Акосомбо (гидроэлектростанция) — гидроэлектростанция на реке Вольта
 Акосомбо (водохранилище) — водохранилище на реке Вольта
 Акосомбо (город) - город недалеко от плотины Акосомбо